Pobedino () ist ein russischer Ortsname:

in der Oblast Kaliningrad:
 Pobedino (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk (Legitten, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Pobedino (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk (Schillehnen, 1938–1946 Schillfelde, auch: Inglauden,  1938–1946 Inglau, und: Strunzlaugken, 1938–1946 Strunzhof,  Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 Pobedino (Kaliningrad, Slawsk), Siedlung im Rajon Slawsk (Endrejen, 1938–1946 Ossafelde, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)
in der Oblast Sachalin:
 Pobedino (Sachalin)